Кембриджшир () — большое графство на востоке Англии. Входит в состав Восточной Англии. Столица — Кембридж, крупнейший город — Питерборо. Население 579 тысяч человек (20-е место среди графств; данные 2004 года).

География 

Общая площадь территории 3389 км² (15-е место); территория административной области — 3046 км² (15-е место).

История 

Кембриджу, как городу, около 2000 лет. Начало положили римляне, разместив однажды на берегу реки Кем свой воинский гарнизон. Место, как потом оказалось, хорошее: удобное речное сообщение и выход к морям. Сюда потянулись торговцы, за ними — монахи, которые открыли в Кембридже несколько монастырей. А монастыри в средние века, как известно, были хранилищами знаний.

В XIII веке фундамент Кембриджского университета заложили странствующия учителя, бродившие по миру распространять свои знания. За основу взяли Оксфорд, так как университет в Оксфорде появился раньше — это когда университет состоит из нескольких автономных колледжей, каждый из которых является учебным, научным и административным центром и не подчиняется никакому другому из учебных заведений.

Административное деление 
В состав графства входят 5 районов и 1 унитарная единица:

Достопримечательности 
В историческом центре Кембриджа ограничено движение машин. Поэтому передвигаются здесь на велосипеде. Но на территорию университета запрещено заезжать.

См. также 
 Список участков особого научного значения Кембриджшира

Ссылки 
 Cambridgeshire County Council
 Cambridge Market Place Webcam — CamPlus Site’s Market Place Webcam.

 

Кембриджшир
Графства Англии